Mario Zanin (wielrenner), Italiaans wielrenner 
Mario Zanin (geestelijke), Rooms-katholiek aartsbisschop